Андресен () — прізвище скандинавського походження. Відомі носії:
 Бйорн Андресен — шведський актор і музикант
 Гевін Андресен — британський розробник програмного забезпечення
 Нігол Андресен — естонський письменник
 Фруде Андресен — норвезький біатлоніст
 Яльмар Андресен — норвезький футболіст

Норвезькі прізвища
Шведські прізвища
Естонські прізвища